Ю́рий (Гео́ргий) Никола́евич А́делунг (3 апреля 1945 — 6 января 1993) — российский , , по профессии — геолог и альпинист.

Биография 
Юрий (Георгий) Аделунг родился 3 апреля 1945 года в Москве. Потомок немца-эмигранта Ф. П. Аделунга.

В 1966 году окончил три курса Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Работал ом и промышленным ом.

С 1962 года начал писать песни на собственные стихи. Был близок к авторам, входившим в объединение «Первый круг», — Бережкову, Мирзаяну, В 1974 году он написал песню «Мы с тобой давно уже не те», впоследствии ставшую одним из гимнов клубов самодеятельной песни. Песня получила широкую известность среди геологов и туристов. В 1960—1970-е годы Аделунг активно участвовал в слётах КСП, занимался альпинизмом и геологией, совершал сплавы на плотах. Всего написал около ста стихов и песен.

Погиб 6 января 1993 года в Москве при проведении работ на высотном здании. Похоронен . Могила за белым зданием колумбария, у дороги (25 уч.).

Примечания 

Музыканты по алфавиту
Промышленные альпинисты